Barići je lahko:
 Barići, Bosna in Hercegovina
 Barići, Hrvaška